Cachoeira Dourada (Goiás) — município do estado de Goiás
Cachoeira Dourada (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais

Ver também
 Cachoeira (desambiguação)

Desambiguações de topônimos